Валентин Егорович Орехов (1927 — 24 апреля 2019) — Герой Социалистического Труда (1959).

Биография 
Родился в 1927 году в деревне Свобода Дзержинского района Калужской области.

По одним данным, 11 августа 1959 года Указом Президиума Верховного Совета СССР рабочему Орехову Валентину Егоровичу Лебединского горно-обогатительного комбината присвоено звание Героя Социалистического Труда за достигнутые успехи в развитии металлургической промышленности.

По другим данным, за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года Орехову Валентину Егоровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда

С 2001 года проживал в Перми.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1959)
 Орден Ленина (1959)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания